Julianka steht für
Gut Julianka, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
Julianka, Ortsteil von Heiligenstedten, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
Julianka (Łysomice), Dorf in der Gmina Łysomice in Polen
Julianka (Przyrów), Dorf in der Gmina Przyrów, bekannt durch ein Zugunglück